

Косбулак — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Косбулак — село, Сайрамський район, Туркестанська область